You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 4 — музичний альбом Френка Заппи. Виданий року лейблом Rykodisc. Загальна тривалість композицій становить 134 хвилин 3 секунди.

Список композицій

Диск 1 
 «Little Rubber Girl»
 «Stick Together»
 «My Guitar Wants to Kill Your Mama»
 «Willie the Pimp»
 «Montana»
 «Brown Moses»
 «The Evil Prince»
 «Approximate»
 «Love of My Life»
 «Let's Move to Cleveland»
 «You Call That Music?»
 «Pound for a Brown»
 «The Black Page»
 «Take Me Out to the Ball Game»
 «Filthy Habits»
 «The Torture Never Stops — Original Version»

Диск 2 
 «Church Chat»
 «Stevie's Spanking»
 «Outside Now»
 «Disco Boy»
 «Teen-Age Wind»
 «Truck Driver Divorce»
 «Florentine Pogen»
 «Tiny Sick Tears»
 «Smell My Beard»
 «The Booger Man»
 «Carolina Hard-Core Ecstasy»
 «Are You Upset?»
 «Little Girl of хв e»
 «The Closer You Are»
 «Johnny Darling»
 «No, No Cherry»
 «The Man from Utopia»
 «Mary Lou»
</div>

Посилання 

Альбоми Френка Заппи